«Друзьям и знакомым» («») — еженедельная религиозная общественно-политическая газета русских католиков византийского обряда, издавалась Иезуитской миссией при Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сан-Паулу, Бразилия. Периодическое издание Русского апостолата в Зарубежье.

Выходила с 1969 года по 1996 год.

Сотрудники 
Викентий Пупинис — основатель и главный редактор

Сотрудники:

Александр Б. Кириллов

Валентина Ивановна Левашко

Виктор М. Толстинов.

Мишаткин, Николай Фёдорович

Разделы и характер публикаций 
Отражались события из жизни Русского апостолата, экуменическая тематика, жизнь русской общины в Бразилии.

См. также 
 Храм Благовещения Божией Матери (Сан-Паулу)
 Интернат св. Владимира (Иту)
 Русский апостолат
 Российская грекокатолическая церковь

Примечания

Источники 
 Колупаев В. Жизнь русской общины в Бразилии в освещении газеты «Друзьям и знакомым» // Латинская Америка. № 3, 2011.
 Колупаев В. Е. Русские черты в Бразилии во второй половине XX века // Ежегодник историко-антропологических исследований за 2011/2012 / РУДН, Межвузовский научный центр сопоставительных историко-антропологических исследований. М: «ЭКОН-ИНФОРМ», 2012. c. 48 — 60. ISBN 978-5-9506-0928-2

Ссылки 
 Бразилия // КАТОЛИЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ ВИЗАНТИЙСКОГО ОБРЯДА И РУССКАЯ ДИАСПОРА.
Газеты Бразилии
Газеты по алфавиту
Печатные издания, возникшие в 1969 году
Русская диаспора
Газеты на русском языке
Закрывшиеся газеты
Русские в Бразилии
Иезуиты в Русском зарубежье